Alberto Marchetti ist der Name folgender Personen:

* Alberto Marchetti (Fußballspieler, 1920) (1920–2015), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Alberto Marchetti (Fußballspieler, 1954) (* 1954), italienischer Fußballspieler und -trainer